Stockweiherbach ist ein Fließgewässername:

 Stockweiherbach (Haidenaab), rechter Zufluss der Haidenaab an der Gemeindegrenze von Etzenricht zu Oberwildenau, Markt Luhe-Wildenau, beide im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Stockweiherbach (Würzbach), linker Zufluss des Würzbachs am Rittershof, Stadtteil Hassel, St. Ingbert, Saarpfalz-Kreis, Saarland

Siehe auch:
 Stockweiher
 Stockweihergraben